Hieronder staat de stamboom van de fictieve familie Alberts uit de soapserie Goede tijden, slechte tijden.

Familieleden 
Dit is een lijst van alle familieleden van de familie Alberts. Zowel huidige en vorige als overleden en levende personages. Personages die op dit moment niet in de serie zitten staan cursief.

Eerste generatie 
 Geert Alberts
 Marie Alberts
 Justus Alberts
 Brenda Alberts

Tweede generatie 
 Robert Alberts(Wilbert Gieske, 1990-2008, 2015-2016,2017, 2018-2020)
Laura Selmhorst(Jette van der Meij, 1990-heden)
 Jef Alberts(Bartho Braat, 1991-2016, 2017)
 Karin Alberts(Henriëtte Tol, 1991-1992)
 Sylvia Alberts-Merx(Hilde de Mildt, 1993-1997)
 Barbara Fischer(Charlotte Besijn, 1999-2010, 2011)
 Dorothea Alberts-Grantsaan(Chris Comvalius, 2004-2008)

Derde generatie 
 Arnoud "Arnie" Alberts(Reinout Oerlemans, 1990-1996)
 Rosalinde "Roos" Alberts-de Jager(Guusje Nederhorst, 1992-2000, 2001)
 Dennis Alberts(Koert-Jan de Bruijn, 2002-2008, 2009)
 Petra Tuinman("Onbekend", 2002)
 Laura Selmhorst(Jette van der Meij, 1990-heden)
 Anita Dendermonde(Sabine Koning, 1992-2003, 2004, 2006-2009)
 Daantje Mus(Liesbeth Kamerling, 2001-2003, 2006)
 Milan Alberts(Wouter de Jong, 2002-2004; Robin Zijlstra, 2007-2008)
 Julian Verduyn(Cas Jansen, 1996-1999, 2019-heden)
 Alexandra Verduyn-Popescu(Maaike Stutterheim, 1998)Saskia Verduyn (2019-heden)
 Sil Selmhorst(Quinn van Beynum, 2005-2006; Jorrit Wegman, 2006-2007; Kjeld Daan Visser, 2008-2010; Rik Witteveen, 2010-2011)
 Remco Terhorst(Bennie den Haan, 1994-1996, 2002-2003)
 John Alberts(Tim Gunther, 1991-1992)
 Myriam van der Pol(Isa Hoes, 1990-1993, 1994)
 Dian Alberts(Lotte van Dam, 1991-1993; Chris Jolles, 1994-1999; Rixt Leddy, 2005-2008)
 Frits van Houten(Casper van Bohemen, 1991-1995, 2005-2006)
 Huib van Groeningen(Jeroen Stam, 1996-1997, 1998-1999)
 Donald van der Zee(Hans Veerman, 2006)
 Kim Verduyn(Angela Schijf, 1996-1999)
 Che Azalaia (Philip Ivanov, 1998-1999)

Vierde generatie 
 Arnoud "Noud" Alberts(Ruud Feltkamp, 2006-2018)
Sacha Kramer(Gaby Blaaser, 2014-2016)
 Jeffrey Alberts

Stamboom 1 

 "Onbekend Alberts [OVERLEDEN]
 t. "Onbekend" Alberts [OVERLEDEN]
 k. Geert Alberts'[OVERLEDEN]
 t. Marie Alberts [OVERLEDEN]
 k. Robertus "Robert" Alberts
 t. Laura Selmhorst (gescheiden; 1972-1992)
 k. Arnie Alberts (legale zoon) [OVERLEDEN]
 r. Linda Dekker
 k. Ongeboren kind (miskraam)
 t. Roos Alberts-de Jager (ontbonden door zijn dood; 1994-2000) [OVERLEDEN]
 k. Ongeboren kind (abortus)
 k. Dennis Alberts
 r. Mirella Mulder [OVERLEDEN]
 k. Noud Alberts
 t. Nina Sanders (getrouwd; 2011-2013)
 t. Petra Tuinman (gescheiden; 1990's-2002)
 t. Laura Selmhorst (gescheiden; 2003-2004)
 t. Anita Dendermonde (gescheiden; 2007-2008) [OVERLEDEN]
 k. Charlotte "Lotje" Alberts [OVERLEDEN]
 a. Hans Mus
 k. Daantje Mus
 k. Milan Alberts
 t. Laura Selmhorst (gescheiden; 1993-1998)
 k. Julian Verduyn (via adoptie)
 t. Alexandra Verduyn-Popescu (ontbonden door haar dood; 1998)
 a. Laura Selmhorst
 k. Sil Selmhorst
 t. Maxime Sanders (getrouwd; 2016-heden)
 k. Jef Alberts
 r. Patricia Terhorst
 k. Remco Terhorst
 t. Karin Alberts (gescheiden; 1970-1992)
 k. John Alberts [OVERLEDEN]
 t. Myriam van der Pol (gescheiden; 1991-1992)
 k. Dian Alberts [OVERLEDEN]
 t. Frits van Houten (ontbonden door zijn dood; 1995)
 a. Ludo Sanders
 k. Jeffrey Alberts [OVERLEDEN/Doodgeboren]
 t. Huib van Groeningen (ongeldig; 1999-2005)
 t. Donald van der Zee (geannuleerd; 2006-2008)
 t. Sylvia Alberts-Merx (ontbonden door haar dood; 1994-1997)
 k. Kim Verduyn (via adoptie)
 t. Che Azalaia (gescheiden; 1999)
 t. Barbara Fischer (gescheiden; 2001-2003)
 k. Jonas Alberts [OVERLEDEN]
 t. Dorothea Alberts-Grantsaan (ontbonden door haar dood; 2006-2008)
 k. Justus Alberts [OVERLEDEN]
 t. Brenda Alberts [OVERLEDEN]

Stamboom 2 

Personage uit Goede tijden, slechte tijden
Fictieve familie